Kim Mu-saeng (n. 16 martie 1943, Daesan-eup, Coreea de Sud – d. 16 aprilie 2005, 5, Irwon-dong, Coreea de Sud) a fost un actor sud-coreean.

Seriale
Save the Last Dance for Me (SBS, 2004)
Into The Storm (SBS, 2004)
Attic Cat (MBC, 2003)
Man of the Sun, Lee Je-ma (KBS2, 2002)
Dawn of the Empire (KBS1, 2002)
Why Women (KBS2, 2001)
Life is Beautiful (KBS2, 2001)
Mina (KBS2, 2001)
The Full Sun (KBS2, 2000)
SWAT Police (SBS, 2000)
RNA (KBS2, 2000)
Woman on Top (SBS, 1999)
Trap of Youth (SBS, 1999)
Heart of Lies (MBC, 1998)
Barefoot Days (KBS2, 1998)
Wedding Dress (KBS2, 1997)
Tears of the Dragon (KBS1, 1996)
Blowing of the Wind (KBS2, 1995)
Jang Hee Bin (SBS, 1995)
Love on a Jujube Tree (KBS, 1990)
The Imjin War (MBC, 1985)
The King of Chudong Palace (MBC, 1983)

Legături externe
Profile (nate) 
Profile (naver)

Nașteri pe 16 martie
Nașteri în 1943
Decese pe 16 aprilie
Decese în 2005
Actori sud-coreeni
Actori din secolul al XX-lea
Actori din secolul al XXI-lea